Die Jüdin von Toledo – film muto del 1919 diretto dal regista austriaco Otto Kreisler
 Die Jüdin von Toledo – dramma storico in cinque atti di Franz Grillparzer scritto nel 1851 e rappresentato per la prima volta nel 1872
 Die Jüdin von Toledo – romanzo storico in lingua tedesca del 1955 di Lion Feuchtwanger